Mastoid bezeichnet

 Kurzform für Pars mastoidea (deutsch: Warzenfortsatz), einen Teil des Schläfenbeins
 eine antike Vasenform, siehe Mastoid (Gefäß)